Ribeirão do Jardim é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Bacia do Rio Grande. Nasce na localização geográfica: latitude 20º22'28" sul, longitude 48º10'14" oeste, depois de um pequeno percurso desvia para noroeste (330º) cruzando a cidade de Guaíra e vai desaguar suas águas no rio Sapucaí já bem próximo do rio Grande, na localização geográfica: latitude 20º09'58" sul e longitude 48º20'39" oeste, percorre neste trajeto uma distância de mais ou menos trinta e nove quilômetros.

Jardim